De Wet ist der Familienname folgender Personen:

 Carel de Wet (1924–2004), südafrikanischer Arzt, Politiker und Botschafter
 Christiaan de Wet (auch Christian Dewet; 1854–1922), südafrikanischer Politiker und General während des Burenkriegs
 Harro de Wet Jensen (1901–1994), deutscher Anglist 
 Jan de Wet (1927–2011), namibischer Politiker
 Nicolaas Jacobus de Wet (1873–1960), südafrikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Wet
 De Wette